Giovanni I di Sassonia-Lauenburg (1249-1285) – duca di Sassonia-Lauenburg e burgravio di Magdeburgo
 Giovanni di Sassonia (Giovanni Dank o Danck, XIV secolo) – astronomo e astrologo tedesco
 Giovanni di Sassonia (1468-1532) – principe elettore di Sassonia dal 1525 al 1532
 Giovanni I di Sassonia (1801-1873) – re di Sassonia e membro della casata di Wettin